CS steht als Abkürzung für:

 Summenformel von Kohlenstoffmonosulfid
 Cable Select, Computer-Festplatten-Anschlussmodus
 Calling Station, Begriff aus dem Pokerspiel
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Portugal
 Cambrian Airways, ICAO- und IATA-Code der ehemaligen britischen Fluggesellschaft
 Campus Symposium, internationale Wirtschaftskonferenz
 Caritas Socialis, Schwesterngemeinschaft
 Carrier Selection, Betreiberauswahl bei Telefonverbindungen, siehe Call-by-Call
 Carrier Sense, Technik aus der Nachrichtentechnik
 Cauchy-Schwarzsche Ungleichung, nützliche Ungleichung, die in vielen Bereichen der Mathematik verwendet wird
 Central Station, Digitalzentrale von Märklin für die Modellbahn, siehe Märklin Systems
 Certification Specifications, Bau- und Zulassungsvorschriften für Flugzeuge
 Chip Select, für spezielle Eingänge an Digitalbausteinen, mit denen der Baustein aktiviert werden kann
 Christlicher Sängerbund e. V., Zusammenschluss von Chören aus freikirchlichen wie landeskirchlichen Gemeinden und Gemeinschaften
 Christlichsoziale Partei (Österreich), ehemalige österreichische Partei
 Cinemascope, 35-mm-Kinoformat für Breitbildwiedergabe
 Club Sport für Porsche-Straßenfahrzeuge mit motorsporttauglicher Sonderausstattung, siehe Porsche #Porsche-Nomenklatur
 Comedystreet, Comedysendung mit Simon Gosejohann
 Commercial Service (kommerzieller Dienst), einen Galileo-Dienst
 Compact and Secure, ein Diarahmensystem entwickelt von AGFA
 conditioned stimulus, siehe Klassische Konditionierung
 Congregatio Scalabriniana (Scalabrini-Patres), Orden, der sich um Emigranten und Auswanderer kümmert
 Context Switch ist ein Vorgang in einem Betriebssystem, bei dem die Bearbeitung des aktuellen Prozesses unterbrochen wird
 CouchSurfing, Gastfreundschaftsnetzwerk im Internet
 Counter-Strike, Computerspiel
 Creative Suite, Softwarepaket des Herstellers Adobe, siehe Adobe Creative Suite
 Credit Suisse, Schweizer Großbank
 Crowdsourcing,  Auslagerung interner Teilaufgaben an eine Gruppe freiwilliger User
 Crystal Space, Open Source Game-Engine
 CS, Konzeptfahrzeug von BMW (2007), siehe BMW Concept CS
 CS-Gas, Kampfgas, siehe 2-Chlorbenzylidenmalonsäuredinitril
 CS-Mount, vom C-Mount abgeleiteter, genormter Gewinde-Objektivanschluss für Kameraobjektive
 Customer Service, organisatorische Einheit in einem Unternehmen
 Cybersex, Sexualitätsform
 Serbien und Montenegro (Crna Gora i Srbija), nach dem Ländercode der ISO 3166-1
 CS-Korrektor, Vorrichtung zur Korrektur sphärischer Aberrationen, CS, in der Optik geladener Teilchen (Elektronenoptik, Ionenoptik)
 Crisponi-Syndrom

CS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Swansea
 Italien: Provinz Cosenza
 Republik Moldau: Rajon Căușeni
 Norwegen: Romerike in der Provinz Viken
 Rumänien: Kreis Caraș-Severin
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Pakistan
 Spanien: Provinz Castellón (auslaufend)
 Türkei:
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

Cs steht für:
 Caesium, chemisches Element
 Cirrostratus, Wolkenform

cs steht für:
 Dateierweiterung für Quelltexte der Programmiersprache C-Sharp
 ehemalige Top-Level-Domain für Serbien und Montenegro
 tschechische Sprache, Sprachencode nach ISO 639
 ehemalige Top-Level-Domain für die Tschechoslowakei

Siehe auch:

 Construction Set

Abkürzung